Оловянишниковы — русский купеческий род ярославского происхождения, крупнейшие производители колоколов в Российской империи.

Первое упоминание о ярославских посадских людях Оловянишниковых относится к XVII веку. Происходили они из монастырских крестьян села Савинское — вотчины Спасо-Преображенского монастыря.

В 1709 году Осип сын Ермолаев (1656 — после 1717) поселился со своей семьёй на Рошковой улице в Ярославле. В 1717 году о нём была сделана запись: «делает оловянишное и сидит в овощном ряду в лавке». Его старший и младший сыновья, Иван и Фёдор, начали отливать колокола; возможно, что с их участием Дмитрий Максимович Затрапезнов отлил в 1750-х годах, впервые зафиксированные в документах, ярославские колокола. Одно из самых ранних упоминаний о колокололитейном заводе Оловянишниковых связано с колоколом, выполненном в 1766 году, для Ростовского Спасо-Яковлевского монастыря, вес которого составлял 163 пуда 8 фунтов (2673 кг.), — с надписью: «… лит во граде Ярославле на заводе Федора Григорьева Оловянишникова».

Другой представитель рода, глава семейного бизнеса, купец 1-й гильдии, Порфирий Григорьевич (1755 — 30.10.1830) имел медный завод, выпускавший посуду, а также — колокола. В 1814 году он приобрёл свинцово-белильный завод, а затем помог своему единственному сыну Ивану купить ярославскую шёлкоткацкую фабрику московских купцов Колосовых.

Иван Порфирьевич Оловянишников (25.03.1782 — 1.12.1859) также стал купцом 1-й гильдии, но ещё и мануфактур-советником; одним из первых он получил звание потомственного почётного гражданина; с 1833 по 1835 год он — ярославский городской голова. На Всероссийских экономических выставках шёлковые изделия его фабрики отмечались наградами (в 1829 году — большая серебряная, в 1831 году — малая золотая). При нём были отлиты колокола для Санкт-Петербургского Троицкого собора (1834) и, конечно, для многочисленных храмов Ярославской губернии, в числе которых звонницы Петровского (1835) и Авраамиева (1845) монастырей Ростова. В 1856 году мастером С. Д. Чарышниковым был отлит для звонницы Ростовского Успенского собора знаменитый колокол «Голодарь».

Иван Порфирьевич Оловянишников был женат на Ольге Ивановне Коровайниковой; имел четырёх сыновей, один из которых, Порфирий Иванович (10.08.1822 — 15.06.1881), переоборудовал колокольный завод, превратив его из мануфактуры в современное предприятие. Для ныне не существующей Власьевской церкви Ярославля он отлил 1000-пудовой колокол с надписью «В память умерших отца и матери». В 1861 году он, перебравшись в Москву, записался в московские купцы; открыл магазин по продаже москательных товаров и колоколов. При нём оловянишниковские колокола начали продаваться за границу.

Во время Русско-турецкой войны 1877—1878 годов были отлиты 7 колоколов для Болгарии (все они были даром Порфирия Ивановича). Ростовский протоиерей Аристарх Александрович Израилев изобрёл специальный камертон для колоколов, позволявший создавать колокола нужного тона. Благодаря этому Оловянишниковы выпускали целые колокольные наборы, именовавшиеся «колокольными фамилиями».

Семейное дело продолжили его сыновья Иван (1.11.1844 — 20.12.1898) и Сергей (15.04.1856 — 9.10.1890). Однако, поскольку Сергей был глухонемым, производством на заводе Товарищества «П. И. Оловянишникова сыновья» занимался Иван, он же вёл финансовую часть и контакты с клиентами. В 1893 году он записался в московское купечество. После смерти Ивана Порфирьевича в права наследства вступила его вдова, Евпраксия Георгиевна (Егоровна) Оловянишникова (1851—1925) — дочь ярославского купца Г. С. Горошкова. Она выкупила, у наследников брата мужа Сергея, колокольный завод и преобразовала его в 1901 году в закрытое акционерное товарищество на паях с объявленным капиталом 1,5 миллиона рублей — Торгово-промышленное товарищество «П. И. Оловянишникова сыновья»; стала его Председателем правления, которое находилось на Никольской улице, в доме Казанского собора (д. 1), затем — по адресу: Покровские ворота, д. 4. Ещё при жизни мужа в Москве ею была расширена фабрика церковной утвари (1889); под Ярославлем начато строительство новых зданий Волкушинского лакокрасочного предприятия. В 1916 году в товариществе было два свинцово-белильных завода, свинцово-прокатный, краско-тёрочный и колокололитейный заводы.

Последним владельцем колокололитейного завода, до 1917 года, был Николай Иванович Оловянишников (12.10.1875 — 1918), написавший книгу «История колоколов и колокололитейное дело…» (1-е изд. — Ярославль, 1906; 2-е изд. — М.: т-во П. И. Оловянишникова с-вей, 1912). Главным мастером на заводе в 1868 года был Игнатий Верёвкин, а с 1905 года его сын, Иван Верёвкин. Продукция завода неоднократно принимала участие во всероссийских и международных выставках (Новый Орлеан, 1885; Париж, 1889; Чикаго, 1893 и др.). «В знак признания исключительных заслуг перед Россией» заводу было пожаловано исключительное право помещать на всех своих изделиях изображение герба Российской империи.

Московская фабрика церковной утвари (Малая Дворянская улица, основанная ещё в 1767 году, в начале XX века была второй по величине среди 23 московских фабрик подобного профиля. Об изделиях фабрики рассказывалось в изданиях товарищества: Вашков С. И. Религиозное искусство. Сборник работ церковной и гражданской утвари, исполненной Товариществом «П. И. Оловянишникова сыновья». 1901—1910 гг. (М., 1911); Каталог церковных принадлежностей и других вещей, выставленных на Международной выставке в Турине. 1911 г. (М., 1911). В 1913—1915 годах Виктором Ивановичем Оловянишниковым (1874—1932), гласным Московской городской думы, издавался ежемесячный журнал «Светильник», посвященный религиозному искусству России и его истории.

После 1917 года московская фабрика церковной утвари и ярославский колокололитейный завод были закрыты, свинцово-белильный завод в Ярославле национализирован. Члены семьи, кто не уехал за границу, были расстреляны или посажены в тюрьмы и лагеря.

Все поколения Оловянишниковых всегда занимались благотворительными делами, в их числе: возведение самой высокой в Ярославле колокольни и моста через реку Которосль, устройство богадельни для пожилых женщин и хранилища древностей, финансирование перевода Библии на бурятский язык и др.

В московском Ново-Алексеевском монастыре до ликвидации кладбища находились могилы Оловянишниковых: Ивана Порфирьевича (1844—1898) и его сына Порфирия Ивановича (1870—1909).

Примечания

Литература 
 Оловянишниковы // Московская энциклопедия. — М.: Издательский центр «Москвоведение», 2007.

Ссылки 
 Прянишников Н. Е. История звонкого рода: Оловянишниковы 
 Купеческий сын Николай Прянишников  // «Северный край». — 18.08.2007.
 Оловянишниковы 
 Храм Живоначальной Троицы на Грязех. Ктиторы нашего храма: Оловянишниковы 
 Колокольный завод товарищества «П. И. Оловянишникова сыновья» в Ярославле. Фото 
 Оловянишниковы

Оловянишниковы
Персоналии:Ярославль
История Ярославля
Промышленники Российской империи
Колокола